Кадая — название населённых пунктов в России:

 Кадая — село в Калганском районе Забайкальского края.
 Кадая — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Кадая — деревня в Эстонии.